J&T Banka Prague Open 2018 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах ТК «Спарта».

Турнир-2018 стал 9-м по счёту в суммарной истории соревнования и 4-м в рамках WTA Тура. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар

Соревнования проходили в Праге, Чехия — с 130 апреля по 5 мая 2018 года. Соревнование продолжало весеннюю серию грунтовых турниров, подготовительную к Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Мона Бартель
 в парном разряде —  Анна-Лена Грёнефельд и  Квета Пешке

Общая информация 
Под первым номером посева в одиночном турнире должна была выступить чемпионка 2015 года Каролина Плишкова (№ 6 в мире на тот момент), однако незадолго до начала она снялась с соревнований. Вторым номером посева стала ещё одна представительница Чехии из топ-10 Петра Квитова. Она смогла воспользоваться шансом и завоевала титул, обыграв в финале румынку и седьмого номера посева Михаэлу Бузарнеску. Прошлогодняя победительница Мона Бартель защищала свой титул, однако уже в первом раунде проиграла Антонии Лоттнер из квалификации. В основной сетке сыграли три представительницы России, но ни одной не удалось пройти дальше второго раунда.

В парном турнире главный приз завоевали третьи номера посева Николь Мелихар и Квета Пешке, переигравшие в финале Михаэлу Бузарнеску и Лидию Морозову. Пешке выиграла местный турнир второй год подряд. Её партнёрша по прошлогодней победе Анна-Лена Грёнефельд должна была также сыграть на турнире в качестве второго номера посева в дуэте с Ракель Атаво, но в последний момент они снялись с турнира из-за травмы американки.

Рейтинговые очки

Призовой фонд 

*на команду

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 23 Апреля 2018.

Теннисистки, получившие «уайлд-кард» (WC):
  Дарья Касаткина
  Тереза Смиткова
  Анна Каролина Шмидлова

Теннисистки, победительницы квалификации (Q):
  Антония Лоттнер
  Елена-Габриэла Русе
  Штефани Фёгеле
  Патти Шнидер
Теннисистки, «лаки лузер» (LL):
  Тамара Корпач
  Ясмин Паолини

Соревнования

Одиночный турнир 
  Петра Квитова обыграла  Михаэлу Бузарнеску со счётом 4-6, 6-2, 6-3.
 Квитова выиграла 3-й одиночный титул в сезоне и 23-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бузарнеску сыграла 2-й одиночный финал в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

|RD1-seed01=7
|RD1-team01= Михаэла Бузарнеску
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=2
|RD1-score01-3=3
|RD1-seed02=2
|RD1-team02= Петра Квитова|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=6

}}

 Парный турнир 
  Николь Мелихар /  Квета Пешке''' обыграли  Михаэлу Бузарнеску /  Лидию Морозову со счётом 6-4, 6-2.
 Мелихар выиграла 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пешке выиграла 1-й парный титул в сезоне и 29-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 J&T Banka Prague Open
 WTA Тур 2018
 Международные турниры WTA

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Чехия
Теннис
Апрель 2018 года
Май 2018 года
2018